The Midnight Girl, court métrage américain sorti en 1919 ;
 The Midnight Girl, film américain de Wilfred Noy sorti en 1925.